Влада Милутина Гарашанина може се односити на следеће Владе Краљевине Србије:
 Прва влада Милутина Гарашанина, постављена 7. фебруара 1884. трајала до 2. маја 1885.
 Друга влада Милутина Гарашанина, постављена 2. маја 1885. трајала до 23. марта 1886. и 
 Трећа влада Милутина Гарашанина, постављена 23. марта 1886. трајала до 1. јуна 1887.

Датуми по старом календару.